В 1973/74 годах состоялся 19-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получила «Бавария Мюнхен», победившая в финале «Атлетико Мадрид». Для определения победителя впервые в Кубке чемпионов понадобился дополнительный матч. Для «Баварии» это был первый Кубок чемпионов из трёх, завоёванных ей подряд.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1973/74 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1973/74 на сайте RSSSF

1973
Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году